Ametlla, fruit de l'ametller, esdevingut popular fruit sec 
 Ametlla de l'Índia, arbre gros de la família tropical de les Combretaceae
 Ametlla garrapinyada, aliment dolç a base ametlla i sucre
 Ametlla mística, en arquitectura marc o aurèola en forma oval
 L'Ametlla del Vallès, població del Vallès
 Ametlla d'Arenys
 L'Ametlla de Casserres, colònia tèxtil entre Gironella i Cal Rosal al municipi de Casserres (Berguedà)
 L'Ametlla (Guàrdia de Noguera)
 L'Ametlla de Segarra, població al municipi de Montoliu de Segarra 
 L'Ametlla de l'Aragonès, paratge al municipi de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 L'Ametlla de Mar, població del Baix Ebre
 L'Ametlla de Merola, població del Berguedà
 L'Ametlla de Montsec, població al municipi de Camarasa
 Fontllonga i Ametlla, entitat municipal descentralitzada del municipi de Camarasa